Bitlis ou Bitlisse é uma cidade e distrito () do sudeste da Turquia. É a capital da província homónima e faz parte da Região da Anatólia Oriental. O distrito tem  de área e em 2012 a sua população era de  habitantes (), dos quais  moravam na cidade.

Etimologia
Segundo a tradição local, o nome deriva de Lis ou Batlis, o nome de um general que teria construído o castelo por ordem de Alexandre, o Grande. Para os Arménios, a cidade era conhecida como Balalesa ou Baghaghesh e, mais tarde, Baghesh, Pagish (), que significa "burro frio". O nome da cidade em  é Bilîs ou Bedlîs, em  Beṯ Dlis  e em  Badlis. A grafia em  era  e no passado também se usou a forma Bidlis. O nome atual em arménio é Bitlis .

Notas e referências

Ligações externas

Região da Anatólia Oriental
Localidades da Turquia
Capitais de província da Turquia
Distritos da Turquia